Дреновица може да се отнася за:

 Дреновица – село в област Благоевград;
 Дреновица – полупланински рид в Предбалкана;
 Дреновица – защитена местност в област Плевен.